Syré ist der Familienname folgender Personen:

 Ludger Syré (* 1953), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Wolfram Syré (* 1950), deutscher Organist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Syre